L'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice (ANVP), anciennement Association nationale des visiteurs de prison, est un organisme sans but lucratif français fondé en 1932 qui apporte un soutien moral et matériel aux personnes détenues. Ses visiteur de prison, bénévoles, retissent du lien social en rencontrant les personnes à leur demande, gratuitement, dans un cadre confidentiel.

Histoire 
L'ANVP est fondée en 1932 par des membres de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Elle est reconnue d'utilité publique par décret du . . Le  elle est agréée Jeunesse et Éducation Populaire. 

En 2016, elle développe une activité  pour accompagner les personnes condamnées à des peines en milieux ouverts. 

Elle est membre de la Fédération des associations réflexion action prison et justice et du Groupement national Concertation-Prison (GNCP). Elle compte plus de 1300 bénévoles.  80% des visiteurs de prison bénévoles sont membres de l'ANVP.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Prison en France
 Service pénitentiaire d'insertion et de probation

Liens externes 

 

Visiteurs de prison sur le site www.service-public.fr

Association ou organisme lié à la prison en France
Association ou organisme pour la défense des droits et des libertés en France
Organisme fondé en 1932
Organisme labellisé IDEAS